Oostelijke bospiewie
 Westelijke bospiewie